Nokia 5130 — сотовый телефон линейки «Xpress Music» от «Nokia». Выпущен в марте 2009 года. Есть две модификации: 5130c RM-495 и 5130c-2 (5130c-2b) RM-496. По сравнению с другими моделями линейки, аппарат звучит намного громче.

Цветовые варианты 

Телефон выпускается в четырёх цветовых вариантах:
 Blue — черно-синий.
 Red — черно-красный.
 Silver — черно-серебряный.
 Black — чёрный.

Общие характеристики

Ссылки 
 Описание на сайте AllNokia
 Обсуждение Nokia 5130 XpressMusic
 Обзор Nokia 5130

Мобильные устройства по алфавиту